A 13ª edição do Campeonato Asiático Júnior de Atletismo foi o evento esportivo organizado pela Associação Asiática de Atletismo (AAA), para atletas com até 20 anos classificados como Júnior. O evento foi sediado em Jacarta na Indonésia no período de  12 de julho e 15 de julho de 2008. Foram disputadas 44 provas entre masculino e feminino com dois recorde no campeonato, tendo como estreia a prova dos 3000 metros com obstáculos feminino vencida pela Cazaque  Marina Podkorytova. Essa é a terceira vez que a cidade sedisa o evento.

Medalhistas

Masculino

Feminino

Quadro de medalhas

Ligações externas 
Site da Associação Asiática de Atletismo

2008
Júnior
Júnior
Desporto na Indonésia em 2008